Влади́мир Грибко́в:
 Грибков, Владимир Васильевич (1902—1960) — русский советский актёр театра и кино.
 Грибков, Владимир Николаевич (1937—2006) — специалист в области авиационного материаловедения.